15. Светско првенство у одбојци за жене 2006. (-{2006 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Јапану од 31. октобра до 16. новембра 2006.. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Финални меч је одигран између Русије и Бразила. Златну медаљу је освојила репрезентација Русије, сребрну Бразила и бронзану репрезентација Србије и Црне Горе.

Земље учеснице 
За првенство су се квалификовале следеће репрезентације:

 

Све репрезентације су дошле на првенство играјући квалификације осим репрезентације Јапана који се квалификовала као домаћин првенства и репрезентације Италије званичног првака света. Жребање за првенство 2006. одржано је у Токију 29. новембра 2005. Репрезентација Србије и Црне Горе је представљала земљу која се раздвојила неколико месеци раније, јер је под овим именом прошла кроз квалификације.

Градови домаћини 

Утакмице првог круга Светског првенства 2007 играле су се у дворанама следећих градова::

Национална спортска дворана Јојоги, Токио - Група А 
Спортска дворана Префектуре Хокаидо, Сапоро - Група Б 
Kobe Green Arena, Кобе – Група Ц 
Nagoya Rainbow Hall, Нагоја – Група Д
Osaka Municipal Central Gymnasium, Осака - Група Ф и завршница

Први круг 
Формиране су 4 групе по 6 екипа.

Прве 4 екипе из сваке групе иду у други круг. 
(Ознаке Д=добио, И=изгубио, ДС=добијени сетови, ИС=изгубљени сетови, ДП=добијени поени, ИП=изгубљени поени, ДП/ИП=количник добијених и изгубљених поена. За победу се добијају 2 бода, а за пораз 1 бод.)

Група A (Токио) 

31. октобар 2006.

1. новембар 2006.

3. новембар 2006.

4. новембар 2006.

5. новембар 2006.

Група Б (Сапоро) 

31. октобар 2006.

1. новембар 2006.

3. новембар 2006.

4. новембар 2006.

5. новембар 2006.

Група Ц (Кобе) 

31. октобар 2006.

1. новембар 2006.

3. новембар 2006.

4. новембар 2006.

5. новембар 2006.

Група Д (Нагоја) 

31. октобар 2006.

1. новембар 2006.

3. новембар 2006.

4. новембар 2006.

 
5. новембар 2006.

Други круг 
Првопласиране 4 екипе из група А и Д формирале су групу Е, а екипе из група Б и Ц групу Ф.

Резултати утакмица са екипама из групе пренети су у новонастале групе тако да те екипе неће играти међусобне утакмице.

Група Е (Нагоја) 

8. новембар 2006.

9. новембар 2006.

11. новембар 2006.

12. новембар 2006.

Група Ф (Осака) 

8. новембар 2006.

9. новембар 2006.

11. новембар 2006.

12. новембар 2006.

Финалне борбе (Осака)

Полуфинале 
15. новембар 

16. новембар 2006.
 1. место

16. новембар 2006.
 3. место

Од 5 до 8 места 
15. новембар 

16. новембар 2006.
 5. место

16. новембар 2006.
 7. место

Од 9 до 12 места 
15. новембар 2006.

16. новембар 2006.
 9 место

 11 место

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
 Службени сајт ФИВБ
 Службени сајт првенства

Светска првенства у одбојци за жене
Светско првенство у одбојци за жене 2006.
Одбојка у 2006.
Одбојка у Јапану